Мартиньш Ципулис (; 29 ноября 1980, Цесис, Латвийская ССР, СССР) — латвийский хоккеист, крайний нападающий. Воспитанник рижского хоккея.

Карьера 
Мартиньш Ципулис начал свою профессиональную карьеру в 1998 году в составе «Металургса» из Лиепаи. В 2000 году Мартиньш впервые в своей карьере стал чемпионом Латвии, сыграв лишь 2 матча в плей-офф латвийской лиги. Сразу после этого успеха Ципулис подписал контракт с клубом «Рига 2000», в составе которого он ещё четырежды становился победителем латвийского первенства, дважды выигрывал серебряные награды чемпионата, а также Восточно-европейской лиги, а в 2004 году завоевал звание лучшего нападающего по итогам сезона в Латвии.

В «Риге» Мартиньш выступал на протяжении 6 лет, набрав за это время 226 (122+104) очков в более чем 300 играх, проведённых за клуб. Перед началом сезона 2006/07 Ципулис заключил соглашение со словацким клубом «Попрад», в составе которого он набрал 17 (8+9) очков в 51 матче. После этого Мартиньш принял решение подписать контракт со жлобинским «Металлургом», который выступал в белорусской Экстралиге. Сезон 2007/08 стал для Ципулиса очень успешным — в 59 матчах он набрал 47 (23+24) очков, после чего к нему проявили интерес несколько клубов только что созданной Континентальной хоккейной лиги, и, несмотря на слухи, связывавшие его с подмосковным ХК МВД, он вернулся на Родину, став игроком рижского «Динамо».

За 2 года в Риге Мартиньш провёл на площадке 124 матча, в которых он набрал 37 (19+18) очков, после чего он подписал контракт с хабаровским «Амуром». Перед началом сезона 2011/12 Ципулис вновь стал игроком «Динамо», с которым он заключил соглашение сроком на один год.

Международная 
В составе сборной Латвии Мартиньш Ципулис принимал участие в молодёжном чемпионате мира в первом дивизионе 2000 года, а на взрослом уровне на его счету 2 Олимпиады (2006, 2010) и, начиная с 2005 года, 8 подряд чемпионатов мира. Всего на этих турнирах Мартиньш провёл 59 матчей, в которых он набрал 32 (15+17) очка.

Достижения 
 Чемпион Латвии (6): 2000, 2001, 2004, 2005, 2006, 2018.
 Серебряный призёр чемпионата Латвии (2): 2002, 2003, 2019.
 Бронзовый призёр чемпионата Белоруссии (1): 2006.
 Серебряный призёр ВЕХЛ (2): 2001, 2002.
 Лучший нападающий чемпионата Латвии 2004.
 Финалист Континентального кубка 2006.
 Лучший снайпер чемпионата Латвии 2019 - 20 голов.
 Лучший хоккеист чемпионата Латвии 2019 по системе "гол + пас" - 46 очков.
 Игрок месяца чемпионата Латвии (январь 2019).

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 2 июня 2012 года

Международная

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте eliteprospects.com
 Профиль на сайте eurohockey.net

Хоккеисты Латвии
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Металлург» Лиепая
Игроки ХК «Лев» Прага
Игроки ХК «Рига 2000»
Игроки ХК «Призма» Рига
Игроки ХК «Попрад»
Игроки ХК «Металлург» Жлобин
Игроки ХК «Динамо» Рига (с 2008)
Игроки ХК «Амур»
Игроки ХК «Мартин»
Игроки ХК «Лустенау»
Игроки сборной Латвии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года‏